Појам Ана Угарска може да се односи на:
 Ана (Агнеза), господарица Босне и Мачве
 Ана Угарска (1260—1281)
 Ана, војвоткиња од Луксембурга
 Ана од Чешке и Угарске